United League 1898–99 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga United League. Ligaen havde deltagelse af elleve hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turnerningen blev vundet af Millwall Athletic FC, som dermed vandt ligaen for anden gang – første gang var i sæsonen 1896-97.

Alle holdene spillede også i en anden liga denne sæson. Woolwich Arsenal FC og Luton Town FC spillede i Football League Second Division, Millwall Athletic FC, Southampton FC, Tottenham Hotspur FC, Brighton United FC, Bristol City FC og Reading FC spillede i Southern League, mens Rushden FC, Kettering FC og Wellingborough FC spillede i Midland League. Southampton FC spillede endvidere i Western Football League i denne sæson.

Efter sæsonen forlod otte af de elleve hold ligaen, således kun Wellingborough FC, Rushden FC og Kettering FC var tilbage. Til gengæld blev fire nye hold optaget i United League:
 Desborough Unity, som ikke tidligere havde spillet ligafodbold på højere niveau.
 Finedon Revellers FC, Northampton Town FC og Rothwell Town Swifts FC, som i sæsonen 1898-99 havde spillet i Northamptonshire League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Archive 1898-99  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i United League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899